

Biografia 
Era il figlio maggiore del re Stenkil e gli succedette sul trono. Le sue relazioni diplomatiche e la sua incompetenza di governo portarono gli svedesi pagani a eleggere un candidato proprio, Erik VIII il Pagano. Entrambi i rivali si affrontarono in battaglia dove morirono.

Re di Svezia